Batalha de Coroneia pode se referir a:

Batalha de Coroneia (394 a.C.)
Batalha de Coroneia (447 a.C.)